Richarlison d'Andrade (10 de maig de 1997), conegut com a Richarlison (), és un futbolista professional brasiler que juga de davanter pel Tottenham Hotspur FC anglès i per l'equip nacional brasiler.

Referències

Enllaços externs 

 Fitxa al web del Tottenham Hotspur F.C.
 

Futbolistes d'Espírito Santo
Futbolistes internacionals amb el Brasil de la dècada de 2010
Futbolistes internacionals amb el Brasil de la dècada de 2020
Medallistes als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Esportistes brasilers als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Futbolistes de la Copa del Món de Futbol de 2022
Futbolistes del Watford FC
Futbolistes de l'Everton FC
Futbolistes del Tottenham Hotspur FC